Forwood ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Forwood (1915–1988), britischer Schauspieler
 Gareth Forwood (1945–2007), britischer Schauspieler
 Jennifer Forwood, 11. Baroness Arlington (* 1939), britische Politikerin